Niemcy:
 Unstrut (pol. Unstruta) - rzeka

Inne:
 (5792) Unstrut - planetoida

Zobacz też:
 Unstrut-Hainich